het gewezen stadhuis van de hierna vermelde steden of gemeenten.

 Oude Stadhuis van Amsterdam
 Oud Stadhuis van Blankenberge
 Oude stadhuis (Breda)
 Oude stadhuis (Buren)
 Oude stadhuis (Den Haag)
 Oude stadhuis (Eindhoven)
 Oud Stadhuis (Hasselt)
 Oude stadhuis (Hindeloopen)
 Oude stadhuis (IJlst)
 Oude stadhuis (Kaapstad)
 Oud Stadhuis (Košice)
 Oude stadhuis (Maassluis)
 Oud Stadhuis (Maldegem)
 Oude stadhuis (Montfoort)
 Oude stadhuis (Rijswijk)
 Oude stadhuis (Schiedam)
 (Oud) Stadhuis Torhout

Zie ook
(Oude) Raadhuis (doorverwijspagina)
(Oude) Gemeentehuis (doorverwijspagina)